Margarita de Prusia (en alemán, Margarethe von Preußen; Potsdam, 22 de abril de 1872 - Kronberg, 22 de enero de 1954) fue una de las hijas del emperador Federico III de Alemania y de su esposa Victoria, hija mayor de la reina Victoria del Reino Unido. Se casó con el príncipe Federico Carlos de Hesse-Kassel.

Primeros años 

La princesa Margarita de Prusia nació el 22 de abril de 1872 en el Nuevo Palacio de Potsdam. Era la hija menor del entonces príncipe heredero Federico, futuro emperador alemán y rey de Prusia bajo el nombre de Federico III, y de su esposa Victoria, princesa real, hija mayor de la reina Victoria del Reino Unido. En el momento de su nacimiento, su cabeza estaba cubierta de cabello corto, similar al musgo, por lo que recibió el apodo de Mossy. La entonces la princesa heredera Margarita de Italia fue su madrina y su primer nombre fue en su honor y el emperador Pedro II de Brasil fue su padrino.

La princesa Margarita creció entre el gran privilegio y la formalidad propios de una familia imperial. Junto con sus hermanas, las princesas Victoria y Sofía, Margarita estaba fuertemente atada a sus padres, oponiéndose a sus hermanos, el futuro emperador Guillermo II, la princesa Carlota y el príncipe Enrique. Margarita es extensamente vista como la más popular de las hermanas del káiser Guillermo II, pues mantuvo buenas relaciones con una amplia serie de miembros de su familia. Era prima hermana del rey Jorge V del Reino Unido y de la emperatriz Alejandra Fiódorovna de Rusia, así como de todos los nietos de la reina Victoria.

Margarita fue una de las princesas elegidas por la reina Victoria para casarse con su primo Alberto Víctor, duque de Clarence, que prefirió a la católica Elena de Orleans. Por su parte, Margarita, se enamoró primero del príncipe Maximiliano de Baden, pero como él no correspondió sus afectos, ella siguió adelante con su segunda opción, el amigo cercano de Max, el landgrave Federico Carlos de Hesse-Kassel, futura cabeza de la dinastía Hesse-Kassel y futuro rey electo de Finlandia. Se casaron el 25 de enero de 1893, en el Hohenzollern Stadtschloss de Berlín, en el aniversario de la boda de sus padres.

En la época de la boda, el príncipe Federico Carlos no era todavía la cabeza de la Casa de Hesse-Kassel. Este le fue otorgado cuando su hermano mayor, Alejandro Federico, abdicó para casarse con una plebeya. El trato del príncipe Federico fue ascendido al de Alteza, en cuanto el de Margarita lo fue al de Alteza Real.

Descendencia 
Tuvo dos partos gemelares. Sus hijos, todos varones, fueron: 

 Federico Guillermo (1893-1916), muerto en la Primera Guerra Mundial.
 Maximiliano (1894-1914), muerto en la Primera Guerra Mundial.
 Felipe (1896-1980), casado con la princesa Mafalda de Saboya; con descendencia.
 Wolfgang (1896-1989), gemelo con el anterior. Casado con la princesa María Alejandra de Baden; sin descendencia.
 Ricardo (1901-1969), falleció soltero y sin descendencia.
 Cristóbal (1901-1943), gemelo con el anterior. Casado con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca; con descendencia. Muerto en la Segunda Guerra Mundial.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 22 de abril de 1872-25 de enero de 1893: Su Alteza Real la princesa Margarita de Prusia.
 25 de enero de 1893-15 de marzo de 1925: Su Alteza Real la princesa Federico Carlos de Hesse, princesa de Prusia.
 9 de octubre-4 de diciembre de 1918: Su Majestad la reina de Finlandia y Karelia, duquesa de Åland, gran princesa de Laponia, condesa de Kaleva y el Norte.
 15 de marzo de 1925-28 de mayo de 1940: Su Alteza Real la landgravina de Hesse.
 28 de mayo de 1940-22 de enero de 1954: Su Alteza Real la landgravina viuda de Hesse.

Distinciones honoríficas 

  Dama de primera clase de la Orden de Luisa ().
  Dama de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)

Ancestros

Referencias 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Damas de primera clase de la Orden de Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Clase especial)
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Nacidos en Potsdam
Reinas consortes
Consortes reales de la casa de Hohenzollern